Ранчо Пахаритос има више значења:

 Ранчо Пахаритос (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Пахаритос (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику